Uncispora är ett släkte av svampar. Uncispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Uncispora